Brini ist der Familienname von:

 Johann Thomas Brini (* in Bergamo), italienischer Mediziner (um 1730)
 Mario Brini (1908–1995), italienischer Kurienkardinal
 Mathilde Brini (1919–2011), französische Chemikerin